Gaigne ist der Familienname folgender Personen:

 Dominique Gaigne (* 1961), französischer Radrennfahrer
 Pascal Gaigne (* 1958), französischer Komponist

siehe auch:

 Gagne